Insieme vuoto, quel particolare insieme che non contiene alcun elemento.
insieme trascurabile, un insieme abbastanza piccolo da essere ignorato in determinati casi.
Insieme nullo (teoria della misura), un insieme trascurabile ai fini della misura usata.